El término Circus puede hacer referencia a:

Biología 
 Circus, género formado por varias especies de aguiluchos:
 Circus aeruginosus
 Circus approximans
 Circus assimilis
 Circus buffoni
 Circus cinereus
 Circus cyaneus
 Circus eylesi
 Circus macrourus
 Circus maillardi
 Circus maurus
 Circus melanoleucos
 Circus pygargus
 Circus ranivorus
 Circus spilonotus

Música 
 Circus, sexto álbum de estudio de Britney Spears.
 «Circus», segundo sencillo del sexto álbum de estudio de Britney Spears, Circus.
 Circus, cuarto álbum de estudio de Lenny Kravitz.
 The Circus, segundo álbum del dúo Erasure.
 The Rolling Stones Rock and Roll Circus, un especial de TV de la banda The Rolling Stones.
 Blood Circus, una desaparecida banda estadounidense de grunge.
 Psycho Circus, álbum de la banda KISS.
 Psycho Circus Tour, gira promocional del álbum homónimo.
 Savage Circus, grupo alemán de música power metal.
 Brain Circus, cuarto álbum de la banda Cornbugs.
 Dig Circus, una banda de rock alternativo canadiense de los años 1990.
 ...And the Circus Leaves Town, cuarto y último álbum del grupo Kyuss.
 Circus Maximus, banda noruega de rock progresivo.

Lugares 
 Oxford Circus, un área de Londres en la ciudad de Westminster.
 Piccadilly Circus, una plaza londinense.

Edificios 
 Circus Circus Las Vegas, hotel y casino en Las Vegas.
 Circus Circus Reno, hotel y casino en Reno, Nevada.

Otros 
 Circus Charlie, un videojuego publicado por Konami en 1984.
 Circus, más difícil todavía, un reality show de temática circense.
 Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, un circo estadounidense.
 Monty Python's Flying Circus, una serie de televisión británica.